Classement par ordre alphabétique du prénom
 Ademir Marques de Menezes, (1922-1996), footballeur brésilien ;
 Alfred Menezes, cryptographe et mathématicien canadien ;
 Benedicto de Moraes Menezes, (1910- ? ), joueur de football brésilien ;
 Adolfo Bezerra de Menezes, (1831-1900), médecin, écrivain, journaliste et homme politique brésilien ;
 Daiane Menezes Rodrigues, (1983- ), joueuse brésilienne de football ;
Débora Menezes (1990-), taekwondoïste handisport brésilienne ;
Éléonore Teles de Menezes, (1350- 1386), reine de Portugal ;
 Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes (1935- ), sociologue brésilien ;
 Felipe Menezes, (1988- ), footballeur brésilien ;
 Fradique de Menezes, (1942- ), homme politique santoméen ;
 Glória Menezes, (1934- ), actrice brésilienne ;
 Jean Charles de Menezes, (1978–2005), électricien brésilien ;
 José Clayton Menezes Ribeiro, dit Clayton (1974-), footballeur tunisien ;
 Mano Menezes, (1962- ), entraîneur de football brésilien ;
 Marcos Antonio Menezes Godoi (1966-), joueur de football brésilien ;
 Margareth Menezes, (1962- ), actrice de théâtre, productrice et chanteuse brésilienne ;
 Marta de Menezes, (1975- ),artiste plasticienne portugaise ;
 Mauro Menezes, (1963- ), joueur de tennis brésilien ;
 Paulo Menezes, (1982- ), footballeur brésilien ;
 Ramon Menezes Hubner, (1972- ), footballeur brésilien ;
 Rildo da Costa Menezes, (1942-2021), joueur et entraîneur de football brésilien ;
 Sarah Menezes, (1990- ), judokate brésilienne ;
 Thaísa Menezes, (1987- ), joueuse brésilienne de volley-ball ;
 Tony Menezes, (1974- ), footballeur canadien ;
 Valeska Menezes, (1976- ), joueuse brésilienne de volley-ball ;
Patronyme hispanique